Allward ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Allward (* 1923), Sachbuchautor
 Walter Seymour Allward (1876–1955), kanadischer Bildhauer

Siehe auch:
 Alward